AFC pode ser:

 AFC Amazon Forest Combat, evento de MMA brasileiro;
 Confederação Asiática de Futebol, a entidade responsável pelo futebol na Ásia;
 American Football Conference, uma das conferências da NFL.
 América Futebol Clube, time(s) de futebol.
 Average Frustrated Chump, Homem que nunca se deu bem com mulheres e raramente entram em relacionamentos intimos
Desambiguações de siglas